

Patronyme 

Benjamin Bwalya (1961-1999) est un footballeur zambien.
Kalusha Bwalya (1963-) est un footballeur zambien.
Johnson Bwalya (1967-) est un footballeur zambien.
Felix Bwalya (1969-1997) est un boxeur zambien.
Hastings Bwalya (1985-) est un boxeur zambien.
Simon Bwalya (1985-) est un footballeur zambien.